Maello kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maello (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Maello (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar